Сисла:

 Сисла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сисла — (историческая) административная единица во многих скандинавских странах.